Antiboreorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Antiboreorhynchus ingår i familjen Polycystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Antiboreorhynchus